У сезоні 1895/1896, восьмому сезоні Футбольної ліги, чемпіонами стали вдруге в історії клубу футболісти Астон Вілли.

Турнірна таблиця

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця; О = Очки

Результати матчів

Тестові матчі

Перший раунд

Другий раунд

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія